Le dighe del lago Bianco sono due dighe situate sul lago Bianco, in Svizzera.

Diga del lago Bianco Sud
Diga del lago Bianco Nord